Гурия:
 Гурия — современный административный край и историческая область на западе Грузии
 Гурийское княжество — государство в XIV — начале XIX вв
 Гурийская республика — стихийное крестьянское самоуправление, возникшее как альтернатива государственным органам местной власти, существовала в 1902—1906 годах
 «Гурия» — футбольный клуб из Ланчхути

См. также 
 Гурии — райские девы в исламской мифологии